Jumo (Jumo)
 Jumo (Kedungjati)
 JUMO, Duits producent op het gebied van meet- en regeltechniek

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing